Cerquilha — símbolo representado com #
Número cardinal
Cardeal — alto dignitário da Igreja Católica
Tetra-cardeal — (Paracheirodon axelrodi) peixe de água doce nativo da América do Sul
Cardinal (jogador de futsal) — Internacional A pela selecção portuguesa